Diocletianopolis ou Diocletianoupolis (en grec Διοκλητιανούπολις / Dioklitianoupolis, littéralement « Ville de Dioclétien ») est le nom de plusieurs cités de l'Empire romain qui furent (re)nommées en l'honneur de l'empereur Dioclétien (284–305) :

Asie 
 Diocletianopolis en Phrygie pacatienne (Phrygia Pacatiana), aujourd'hui en Turquie ;
  en Palestine, située près de l'actuelle ville d'Ashkelon en Israël.

Europe 
  en Thrace, aujourd'hui Hisarya en Bulgarie ;
 Diocletianopolis en Dardanie, aujourd'hui dans les Balkans.

Afrique 
 Diocletianopolis en Thébaïde, aujourd'hui Qûs en Égypte.

Homonymie de toponyme
Liste de villes
Empire romain